Lehnbach ist ein geographischer Name

von Gewässern:
 Lehnbach (Abens), linker Zufluss der Abens bei Enzelhausen, Gemeinde Rudelzhausen, Landkreis Freising, Bayern
 Lehnbach (Dörrebach), rechter Zufluss und Hauptoberlauf des Dörrebachs bis vor Dörrebach, Landkreis Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz, der bei Stromberg in den Guldenbach mündet
 Lehnbach oder Lettenbach, linker Oberlauf der Flossach bei Zaisertshofen, Markt Tussenhausen, Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Lehnbach (Inn), linker Zufluss des Inns bei Mühlhof, Gemeinde Mieming, Bezirk Imst, Tirol
 Lehnbach (Kohlmühlbach), rechter Zufluss des Kohlmühlbachs nach der Kohlmühle, Michelsneukirchen, Landkreis Cham, Bayern, der über den an der Mündung noch Trailbach genannten Knöblinger Bach in den Regen entwässert
 Lehnbach (Kolfhauser Bach), rechter Zufluss des Kolfhauser Bachs bei Lehn, Stadt Wermelskirchen, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen, der in den Eifgenbach mündet
 Lehnbach (Lech), linker Zufluss des Lech gegenüber Forchach, Bezirk Reutte, Tirol
 Lehnbach (Melach), linker Zufluss der Melach bei Sellrain, Bezirk Innsbruck-Land, Tirol
 Lehnbach (Ötztaler Ache), linker Zufluss der Ötztaler Ache beim Ortsteil Lehner Au von Längenfeld, Bezirk Imst, Tirol
 Lehnbach (Parthe), Oberlauf der Parthe bis Glasten, Stadt Bad Lausick, Landkreis Leipzig, Sachsen

eines Ortes:
 Lehnbach (Grabs), Wohnplatz bei Lehn, Gemeinde Grabs, Wahlkreis Werdenberg, Kanton St. Gallen

Siehe auch:
 Lehbach
 Lehenbach
 Lehmbach
 Lehnenbach
 Lehngrundbach
 Lenbach